Spojení písmen M, P a C může mít různé významy:

MPC
Minor Planet Center – astrofyzikální středisko pro sledování planetek a komet
Media Player Classic – volně šiřitelný multimediální přehrávač
Multimedia PC – doporučená konfigurace pro první multimediální osobní počítače se zvukovou kartou a CD-ROM mechanikou
 Monetary Policy Committee – výkonný výbor centrální banky Velké Británie (Bank of England)
Musepack – otevřený zvukový formát se ztrátovou kompresí.
Mediterranean Partner Countries – země středomořského regionu

Mpcmegaparsek''' – značka jednotky vzdálenosti používaná hlavně v astronomii

Zkratky